Abrunheira (Assafarge) — aldeia da freguesia de Assafarge, concelho de Coimbra, Portugal
Abrunheira (Avelar) — aldeia da freguesia de Avelar, concelho de Ansião, Portugal
Abrunheira (Montemor-o-Velho) — freguesia do concelho de Montemor-o-Velho, Portugal
Abrunheira (Ramalhal) — aldeia da freguesia do Ramalhal, Torres Vedras
Abrunheira (Santa Catarina, Caldas da Rainha) — aldeia da freguesia de Santa Catarina, Caldas da Rainha
Abrunheira (São Clemente de Basto) — aldeia da freguesia de São Clemente de Basto, Celorico de Basto
Abrunheira (São Martinho da Cortiça) — aldeia da freguesia de São Martinho da Cortiça, Arganil
Abrunheira (São Pedro de Penaferrim) — aldeia da freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra, Portugal
Ameixeira — em algumas regiões, algumas variedades de ameixeira são chamadas de abrunheiras

Desambiguações de topônimos